Haploskupina L5 je haploskupina lidské mitochondriální DNA.

Haploskupina L5 patří mezi malé africké haploskupiny.

Reference

Související články 
 Haploskupiny lidské mitochondriální DNA
 Genealogický test DNA

Externí odkazy 
 

L5